Muškat je lahko:
 tropsko drevo muškat, katerega dišeči cvetovi in seme se uporabljajo kot začimba;
 muškat trta z rumenimi, modrimi ali rdečimi grozdi in muškatnim vonjem;

Zunanje povezave